FGD est un sigle qui peut désigner :
 Fédération de la gauche démocratique, une alliance de trois partis politiques marocains.

FGD est un code qui peut désigner :
 , un aéroport de Mauritanie, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports